Diri steht für

 Der, eine historische Stadt in  Mesopotamien 
 Diri (Einheit), ein altes sudanesisches Längenmaß

Siehe auch:
 Diry